De Turkse voetbalclub Galatasaray SK speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Galatasaray SK

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1956/57
|Europacup I
|Q
|
|Dinamo Boekarest
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|Dinamo Boekarest
|4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Polonia Bytom
|4-2||4-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AC Milan
|1-8||1-3 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|Ferencvárosi TC
|4-2||4-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Zürich
|2-2 <small>BW Rome: 2-2 k ||0-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1964/65
|Europacup II
|1R
|
|SC Aufbau Magdeburg
|2-2 <small>BW Wenen: 1-1 k ||1-1 (U)||1-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Legia Warschau
|2-2 <small>BW Boekarest: 0-1 ||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1965/66
|Europacup II
|1R
|
|FC Sion
|3-6||1-5 (U)||2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1966/67
|Europacup II
|1R
|
|Rapid Wien
|3-9||0-4 (U)|| 3-5 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1969/70
|Europacup I
|1R
|
|Waterford FC
|5-2||2-0 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Spartak Trnava
|1-1 (k)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Legia Warschau
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1971/72
|Europacup I
|1R
|
|FK CSKA Moskou
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|FC Bayern München
|1-7||1-1 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1973/74
|Europacup I
|1R
|
|Atlético Madrid
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 nv (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|Rapid Wien
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|Torpedo Moskou
|2-7||2-4 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1976/77
|Europacup II
|1R
|
|AIK Fotboll
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|2-10||1-5 (U)|| 1-5 (T)
|-
|1978/79
|UEFA Cup
|1R
|
|West Bromwich Albion FC
|2-6||1-3 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1982/83
|Europacup II
|1R
|
|FC Kuusysi Lahti
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|FK Austria Wien
|3-4||2-4 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1985/86
|Europacup II
|1R
|
|Widzew Lódz
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Bayer 05 Uerdingen
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|CS Universitatea Craiova
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|PSV
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1988/89
|Europacup I
|1R
|
|Rapid Wien
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Neuchâtel Xamax FC
|5-3||0-3 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AS Monaco
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Steaua Boekarest
|1-5||0-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1991/92
|Europacup II
|1R
|
|BSG Stahl Eisenhüttenstadt
|5-1||2-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Baník Ostrava
|2-2 <small>u||0-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Werder Bremen
|1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|GKS Katowice
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|Eintracht Frankfurt
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AS Roma
|4-5||1-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1993/94
|Champions League
|1R
|
|Cork City FC
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="5"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|Manchester United FC
|3-3 <small>u||3-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep A
|
|FC Barcelona
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Spartak Moskou
|1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|Groep A (4e)
|
|AS Monaco
|0-5||0-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1994/95
|Champions League
|1R
|
|Avenir Beggen
|9-1||5-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep A
|
|FC Barcelona
|3-3||1-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep A
|
|Manchester United FC
|0-4||0-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|
|
|Groep A (4e)
|
|IFK Göteborg
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Sparta Praag
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|Europacup II
|1R
|
|Constuctorul Chisinau
|5-0||1-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Paris Saint-Germain
|4-6||4-2 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1997/98
|Champions League
|2Q
|
|FC Sion
|8-2||4-1 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|Groep A
|
|Borussia Dortmund
|1-5||0-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|AC Parma
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep A (4e)
|
|Sparta Praag
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1998/99
|Champions League
|2Q
|
|Grasshopper-Club Zürich
|5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Juventus FC
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Athletic Bilbao
|2-2||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|Rosenborg BK
|3-3||0-3 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1999/00
|Champions League
|3Q
|
|Rapid Wien
|4-0||3-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="9"|25.0
|-
|
|
|Groep 1H
|
|Hertha BSC
|6-3||2-2 (T)|| 4-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1H
|
|AC Milan
|4-4||1-2 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|Groep 1H (3e)
|
|Chelsea FC
|0-6||0-1 (U)|| 0-5 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|3R
|
|Bologna FC 1909
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Borussia Dortmund
|2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|RCD Mallorca
|6-2||4-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Leeds United AFC
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Arsenal FC
|0-0 <small>(4-1 ns) ||0-0 nv ||<small> < Kopenhagen 
|-
|2000
|UEFA Super Cup
|
|
|Real Madrid CF
|2-1||2-1 nv|| <small> < Monaco
|0.0
|-
|2000/01
|Champions League
|3Q
|
|FC St. Gallen
|4-3||2-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="8"|18.5
|-
|
|
|Groep 1D
|
|AS Monaco
|5-6||3-2 (T)|| 2-4 (U)
|-
|
|
|Groep 1D
|
|SK Sturm Graz
|2-5||0-3 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|Groep 1D (2e)
|
|Rangers FC
|3-2||3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|AC Milan
|4-2||2-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|Paris Saint-Germain
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep 2B (2e)
|
|Deportivo de La Coruña
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|3-5||3-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|2Q
|
|KS Vllaznia Shkodër
|6-1||2-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="8"|16.5
|-
|
|
|3Q
|
|Levski Sofia
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1D
|
|Lazio Roma
|1-1||1-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1D
|
|PSV
|3-3||1-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1D (2e)
|
|FC Nantes
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|AS Roma
|2-2||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|FC Barcelona
|2-3||2-2 (U)||0-1 (T)
|-
|
|
|Groep 2B (4e)
|
|Liverpool FC
|1-1||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2002/03
|Champions League
|Groep 1H
|
|Lokomotiv Moskou
|3-2||2-0 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|Groep 1H
|
|FC Barcelona
|1-5||0-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep 1H (4e)
|
|Club Brugge
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|3Q
|
|CSKA Sofia
|6-0||3-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="5"|9.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Juventus FC
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep D
|
|Real Sociedad
|2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep D (3e)
|
|Olympiakos Piraeus
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|3R
|
|Villarreal CF
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|Tromsø IL
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2006/07
|Champions League
|3Q
|
|FK Mladá Boleslav
|6-3||5-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="4"|7.5
|-
|
|
|Groep C
|
|Girondins de Bordeaux
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|Liverpool FC
|5-5||2-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|PSV
|1-4||1-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|2Q
|
|NK Slaven Belupo Koprivnica
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="7"|8.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Sion
|7-4||2-3 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|Groep H
|
|Girondins de Bordeaux
|1-2||1-2 (U)||
|-
|
|
|Groep H
|
|Helsingborgs IF
|2-3||2-3 (T)||
|-
|
|
|Groep H
|
|Panionios
|3-0||3-0 (U)||
|-
|
|
|Groep H (3e)
|
|FK Austria Wien
|0-0||0-0 (T)||
|-
|
|
|3R
|
|Bayer 04 Leverkusen
|1-5||0-0 (T)|| 1-5 (U)
|-
||2008/09
|Champions League
|3Q
|
|Steaua Boekarest
|2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="8"|14.5
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|AC Bellinzona
|6-4||4-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|SL Benfica
|2-0||2-0 (U)||
|-
|
|
|Groep B
|
|Olympiakos Piraeus
|1-0||1-0 (T)||
|-
|
|
|Groep B
|
|Metalist Charkov
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|Hertha BSC
|1-0||1-0 (U)||
|-
|
|
|3R
|
|Girondins de Bordeaux
|4-3||0-0 (U)|| 4-3 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|3-4||1-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|2009/10
|Europa League
|2Q
|
|Tobol Kustanai
| 3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="7"|15.0
|-
|
|
|3Q
|
|Maccabi Netanya
|10-1||4-1 (U)|| 6-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|FC Levadia Tallinn
|6-1||5-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|Panathinaikos FC
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep F
|
|SK Sturm Graz
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep F (1e)
|
|Dinamo Boekarest
|7-1||4-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Atlético Madrid
|2-3||1-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|OFK Belgrado
|7-3||2-2 (T)|| 5-1 (U)
|rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|PO
|
|Karpaty Lviv
|3-3 <small>u||2-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2012/13
|Champions League
|Groep H
|
|Manchester United FC
|1-1||0-1 (U)|| 1-0 (T)
|rowspan="5"|22.0
|-
|
|
|Groep H
|
|SC Braga
|2-3||0-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep H (2e)
|
|CFR Cluj
|4-2||1-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Schalke 04
|4-3||1-1 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|3-5||0-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|2013/14
|Champions League
|Groep B
|
|Real Madrid CF
|2-10||1-6 (T)|| 1-4 (U)
|rowspan="4"|15.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Juventus FC
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|FC Kopenhagen
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2014/15 || Champions League 
| Groep D||  || Borussia Dortmund ||1-8|| 0-4 (T)|| 1-4 (U) || rowspan="3"|5.0
|-
| || || Groep D||  || Arsenal FC ||2-8|| 1-4 (U)|| 1-4 (T)
|-
| || || Groep D (4e)||  || RSC Anderlecht ||1-3|| 1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2015/16 || Champions League 
| Groep C||  || SL Benfica ||3-3|| 2-1 (T)|| 1-2 (U) || rowspan="4"|9.0
|-
| || || Groep C||  || Atlético Madrid ||0-4|| 0-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep C (3e)||  || Astana FK ||3-3|| 2-2 (U*)|| 1-1  (T)
|-
|2015/16
|Europa League
|2R
|
|Lazio Roma
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2017/18||Europa League||2Q||||Östersunds FK||1-3|| 0-2 (U)|| 1-1 (T) ||0.5
|-
|2018/19||Champions League||Groep D||||Lokomotiv Moskou|| 3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)||rowspan="4"|8.0
|-
| || || Groep D||  || FC Porto ||2-4|| 0-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
| || || Groep D (3e)||  || FC Schalke 04 ||0-2|| 0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2018/19||Europa League||2R||||SL Benfica||1-2|| 1-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2019/20||Champions League||Groep A|| || Real Madrid CF ||0-7|| 0-1 (T)|| 0-6 (U) ||rowspan=3|6.0
|-
| || || Groep A ||  || Paris Saint-Germain ||0-6|| 0-1 (T)|| 0-5 (U)
|-
| || || Groep A (4e)|| ||Club Brugge||1-1||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 2Q ||  ||Neftçi Bakoe ||3-1 || 3-1 (U)|| ||rowspan=3|3.5
|-
| || || 3Q ||  ||HNK Hajduk Split ||2-0 || 2-0 (T)||
|-
| || || PO ||  ||Rangers FC ||1-2 || 1-2 (U)||
|-
| 2021/22 || Champions League || 2Q ||  ||PSV ||2-7 || 1-5 (U) || 1-2 (T) ||rowspan="7"|18.0
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||St. Johnstone FC || 5-3 || 1-1 (T) || 4-2 (U)
|-
| || || PO ||  || Randers FC || 3-2 || 1-1 (U) || 2-1 (T)
|-
|  ||  || Groep E||  || Olympique Marseille || 4-2 || 0-0 (U)|| 4-2 (T)
|-
|  ||  || Groep E||  ||SS Lazio || 1-0 || 1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  ||  || Groep E (1e)||  || Lokomotiv Moskou || 2-1 || 1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || FC Barcelona|| 1-2  || 0-0 (U) || 1-2 (T)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 326.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Turkije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Galatasaray SK
Galatasaray SK